

Osoby o nazwisku Zylberberg 

 Fiszel Zylberberg (1909–1942) – polsko-żydowski malarz i grafik
 Henryk Zylberberg (or. 1922–1943) – żydowski działacz ruchu oporu podczas II wojny światowej, uczestnik powstania w getcie warszawskim, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Walecznych
 Jakub Zylberberg (ok. 1904–?) – polsko-żydowski nauczyciel, pedagog i filozof, członek grupy Oneg Szabat
 Julieta Zylberberg (ur. 1983) – argentyńska aktorka
 Rachel Zylberberg (1920–1943) – żydowska działaczka ruchu oporu podczas II wojny światowej, uczestniczka powstania w getcie warszawskim 
 Régine Zylberberg, pseud. Régine (ur. w 1929) – francuska piosenkarka, aktorka i posiadaczka klubu nocnego
 Ruta Zylberberg – polska poetka, członkini grupy literackiej Próby
 Włodzimierz Brus właściwie Beniamin Zylberberg lub Zylberberger (1921–2007) – polski ekonomista żydowskiego pochodzenia, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Oksfordzkiego.
 Edward Raquello właściwie Edward Zylberberg-Kucharski (1900–1976) – polsko-amerykański aktor pochodzenia żydowskiego 
 Mordechaj Zilberberg lub Zylberberg (?–1943) – żydowski działacz ruchu oporu podczas II wojny światowej

Przypisy